Jakov Puljić (Vinkovce, 1993. augusztus 4. –) horvát korosztályos válogatott labdarúgó, a Puskás Akadémia játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A Cibalia korosztályos csapataiban nevelkedett. 2011. november 30-án debütált a kupában az NK Vinogradar elleni 1–1-es döntetlen alkalmával. Decemberben próbajátékon vett részt a francia Olympique de Marseille csapatánál. 2015 júniusában igazolta le a Lokomotiva Zagreb csapata négy évre. Egy hónappal később a walesi Airbus UK Broughton elleni Európa-liga selejtező mérkőzésen mutatkozott be. 2016 nyarán kölcsönbe került az Inter-Zaprešić, majd végleg szerződtették. 2017. augusztus 31-én a Rijeka szerződtette. 2020 februárjában a lengyel Jagiellonia Białystok csapatába igazolt.

Puskás Akadémia 
2021. július 2-án jelentették be, hogy a Puskás Akadémia csapatánál folytatja. 2022. október 19-én Székesfehérvárott a Fehérvár elleni kupamérkőzésen félig ollózó mozdulattal bombagólt lőtt, csapata 1–0-ra győzött.

A válogatottban 
Többszörös korosztályos válogatott.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2022. november 12-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai 
  Rijeka
  Horvát kupa (2): 2018–19, 2019–20
  Puskás Akadémia
  Magyar labdarúgó-bajnokság bronzérmes: 2021–22

Jegyzetek

Források 
Jakov Puljić adatlapja a Transfermarkt oldalon 

 
 

Horvát labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1993-ban született személyek
A Lokomotiva Zagreb labdarúgói
A HNK Rijeka labdarúgói
A Jagiellonia Białystok labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Élő személyek